West Bend (Iowa)
West Bend (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos